Tetétlen är en kulle i Ungern.   Den ligger i provinsen Borsod-Abaúj-Zemplén, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Budapest. Toppen på Tetétlen är  meter över havet. Tetétlen ingår i Szerencsi-dombság.

Terrängen runt Tetétlen är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Tetétlen. Runt Tetétlen är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Szerencs,  km sydost om Tetétlen. Trakten runt Tetétlen består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Szerencsi-dombság
Berg i Borsod-Abaúj-Zemplén